Katschmari (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Katschmari (Jaworiw, Mostyska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Katschmari (Jaworiw, Nowojaworiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Katschmari (Lwiw)